San Andreas (band), de band
 Grand Theft Auto: San Andreas, de computergame
 San Andreas (fictieve staat), een locatie in Grand Theft Auto 
 San Andreas (Californië), plaats in Calaveras County, Californië in de Verenigde Staten
 San Andreasbreuk, een breuklijn in Californië in de Verenigde Staten
 San Andreas (film), een film uit 2015